Serzedo (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Serzedo (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia